Федеральные земли Австрии () — название территориально-административной единицы верхнего уровня в Австрии.

У каждой федеральной земли имеется собственный выборный законодательный орган — ландтаг (), правительство (), состоящий из земельного губернатора () и земельных советников (). Выборы проводятся раз в пять лет (в Верхней Австрии — раз в шесть лет). Земельный губернатор и земельные советники избираются ландтагом.

Федеральные земли делятся на 80 политических округов и 15 уставных городов с расширенными статусами, которые формируют округа с их собственными правами.

Земли Австрии

См. также 
 Административное деление Австрии
 Список политических округов Австрии

Примечания 

 
Австрия